Borsieri ist der Familienname folgender Personen:

 Francesco Borsieri (1721–1804), italienischer Arzt in Trient
 Girolamo Borsieri (1588–1629), italienischer Dichter und Historiker
 Giovanni Battista Borsieri (auch: Borserius de Kanilfeld; 1725–1785), italienischer Mediziner 
 Pietro Borsieri (1719–1780), italienischer Arzt, Bruder von Francesco und Giambattista
 Pietro Borsieri (1788–1852), italienischer Jurist, Autor und Patriot, Enkel von Giambattista